James Fergusson, 2e baronet Fergusson (1688–1759), Schots edelman, politicus en jurist;
James Fergusson (militair) (1787–1865), Brits militair in de Napoleontische Oorlogen en gouverneur van Gibraltar;
James Fergusson (historicus) (1808–1886), Schots kolonist in India, tekenaar en architectuurhistoricus;
James Fergusson, 6e baronet Fergusson (1832–1907), Brits edelman, parlementslid en gouverneur van Zuid-Australië en Nieuw-Zeeland;
James Fergusson (marinier) (1871–1942), Brits admiraal, diende in de Tweede Boerenoorlog en de Eerste Wereldoorlog.

Zie ook
James Ferguson (doorverwijspagina)